Il doppio del torneo di tennis Tennis Napoli Cup 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gabriel Trifu e Vladimir Volčkov che hanno battuto in finale Leonardo Olguín e Martín Vassallo Argüello 7-5, 7-65.

Teste di serie 

 Álex López Morón /  Andrés Schneiter (primo turno)
 Jordan Kerr /  Grant Silcock (primo turno)

 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (quarti di finale)
 Tim Crichton /  Todd Perry (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis Napoli Cup 2002